Юджин Монро (, 1919—2008) — канадский энтомолог.

Получил степень магистра энтомологии в 1941 году в университете Макгилла, PhD в 1948 году в Корнеллском университете за работу по биогеографии бабочек Западной Индии. В этой работе он сформулировал положения теории островной биогеографии за 15 лет до одноименной работы Роберта Макартура и Эдварда О. Уилсона.

Примечания

Ссылки 
 In memoriam. Doctor Eugene Gordon Munroe (1919-2008)